«Сла́бость большевика́» () — испанский кинофильм 2003 года режиссёра Мануэля Мартина Куэнки. Этот фильм основан на одноимённом романе Лоренсо Сильвы и рассказывает о необычных и трагических отношениях между взрослым бизнесменом и 14-летней школьницей.

Фильм впервые был показан на 51-м кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре 2003 года, а официальная премьера в кинотеатрах состоялась 31 октября 2003 года в Испании.

Сюжет 
Машина Пабло Лопеса, банкира по профессии, сталкивается с другим автомобилем, за рулём которого оказывается тщеславная и богатая Сонсолес. Последовавшие споры и разногласия между водителями привели к тому, что Сонсолес подала иск о возмещении вреда против Пабло. Разъярённый банкир начинает преследовать истицу и однажды замечает её вместе с младшей сестрой Марией, 14-летней ученицей. Пабло начинает следить за девочкой, а вскоре уже после их знакомства его жизнь резко меняется. Герой начинает видеть в Марии всё то лучшее, от чего он сам когда-то отказался, чтобы стать успешным банкиром.

В ролях 

Главные роли

Второстепенные роли

Реакция

Отзывы 
 На сайте IMDb (по состоянию на ноябрь 2011 г.) фильм получил рейтинг 7,1 балла (всего проголосовало  человека), причём наибольшее количество респондентов () поставили фильму оценку 8 баллов.

Кассовые сборы 
 В Испании фильм собрал в первый день показа — 2 ноября 2003 года  евро.

Награды и номинации

Награды 
Премия Гойя:
 2004 — Лучший женский актёрский дебют (Мария Вальверде)

Премия фестиваля фильмов в Майами:
 2004 — Лучший актёр (Луис Тосар)

Премия Первого Европейского фестиваля фильмов в Анже:
 2004 — Вознаграждение зрителей за лучший игровой фильм (Мануэль Мартин Куэнка)

Номинации 
Премия Гойя:
 2004 — Лучший адаптированный сценарий (Лоренсо Сильва и Мануэль Мартин Куэнка)

Интересные факты 
 Фильм был показан в России впервые в марте 2004 года на 9-м московском кинофестивале «Лики любви 2004».

См. также 
 Роман Лоренсо Сильвы «Слабость большевика»

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы Испании
Фильмы Мануэля Мартина Куэнка
Экранизации романов Испании
Фильмы Испании 2003 года